Fondo de Vila puede referirse a:

Fondo de Vila (Abadín), lugar de la parroquia de Labrada, concello de Abadín.
Fondo de Vila (Parada de Amoeiro), lugar de la parroquia de Parada de Amoeiro, concello de Amoeiro.
Fondo de Vila (Trasalba), lugar de la parroquia de Trasalba, concello de Amoeiro.
Fondo de Vila (Boborás), lugar de la parroquia de Astureses, concello de Boborás.
Fondo de Vila (Pardavedra), lugar de la parroquia de Pardavedra, concello de La Bola.
Fondo de Vila (Sorga), lugar de la parroquia de Sorga, concello de La Bola.
Fondo de Vila (Carballedo), lugar de la parroquia de A Cova, concello de Carballedo.
Fondo de Vila (Carballino), lugar de la parroquia de Cabanelas, concello de Carballino.
Fondo de Vila (Castrelo de Miño), lugar de la parroquia de Macendo, concello de Castrelo de Miño.
Fondo de Vila (Camporramiro), lugar de la parroquia de Camporramiro, concello de Chantada.
Fondo de Vila (Líncora), lugar de la parroquia de Líncora, concello de Chantada.
Fondo de Vila (Nogueira de Miño), lugar de la parroquia de Nogueira de Miño, concello de Chantada.
Fondo de Vila (Sabadelle), lugar de la parroquia de Sabadelle, concello de Chantada.
Fondo de Vila (Covelo), lugar de la parroquia de Prado, concello de Covelo.
Fondo de Vila (Folgoso de Caurel), lugar de la parroquia de Seoane do Courel, concello de Folgoso de Caurel.
Fondo de Vila (Fornelos de Montes), lugar de la parroquia de Fornelos de Montes, concello de Fornelos de Montes.
Fondo de Vila (Láncara), lugar de la parroquia de Monseiro, concello de Láncara.
Fondo de Vila (Meis), lugar de la parroquia de Nogueira, concello de Meis.
Fondo de Vila (La Merca), lugar de la parroquia de A Manchica, concello de La Merca.
Fondo de Vila (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de Loña do Monte, concello de Nogueira de Ramuín.
Fondo de Vila (Parada de Sil), lugar de la parroquia de Parada de Sil, concello de Parada de Sil.
Fondo de Vila (Puebla de Trives), lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Puebla de Trives.
Fondo de Vila (Abrence), lugar de la parroquia de Abrence, concello de Puebla de Brollón.
Fondo de Vila (Ferreiros), lugar de la parroquia de Ferreiros, concello de Puebla de Brollón.
Fondo de Vila (Ramiranes), lugar de la parroquia de Vilameá de Ramirás, concello de Ramiranes.
Fondo de Vila (Ribadeo), lugar de la parroquia de Arante, concello de Ribadeo.
Fondo de Vila (San Cristóbal de Cea), lugar de la parroquia de Mandrás, concello de San Cristóbal de Cea.
Fondo de Vila (Río), lugar de la parroquia de San Xoán de Río, concello de Río.
Fondo de Vila (Sarria), lugar de la parroquia de San Salvador da Pena, concello de Sarria.
Fondo de Vila (Saviñao), lugar de la parroquia de A Laxe, concello de Saviñao.
Fondo de Vila (Sober), lugar de la parroquia de Rosende, concello de Sober.
Fondo de Vila (Trabada), lugar de la parroquia de Trabada, concello de Trabada.
Fondo de Vila (Villamarín), lugar de la parroquia de Vilamarín, concello de Villamarín.
Fondo de Vila (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de A Abeleda, concello de Junquera de Ambía.

Véase tamén
Fondo da Vila
Fondodevila
Fondevila
Fondo da Aldea
Fondo do Lugar